S-81 puede referirse a:

 Isaac Peral (S-81), submarino español en construcción, botado en 2021;
 Savoia-Marchetti S.M.81, modelo de avión bombardero italiano en servicio entre 1935 y 1953.